

Cinema 
 Spies – film del 1915 diretto da Frank Wilson
 Spies – cortometraggio animato del 1943 diretto da Chuck Jones

Televisione
 Spies – film per la TV del 1992 diretto da Kevin Connor

Letteratura
 Spies – romanzo del 1984 di Richard Ben Sapir